Solaro steht für:

 Solaro, eine italienische Gemeinde
 Solaro (Korsika), eine Gemeinde auf Korsika
 Monte Solaro, Berg auf Capri

Solaro ist der Familienname folgender Personen:
 Paolo Giuseppe Solaro (1743–1824), italienischer Bischof und Kardinal
 Bart Solaro (1939–2015), niederländischer Radrennfahrer